Champion de Crespigny ist der Familienname einer ursprünglich aus der Normandie stammenden englisch-australischen Familie.

Bekannte Namensträger sind:
 Hugh Vivian Champion de Crespigny (1897–1969), britischer Fliegeroffizier und Militärgouverneur von Schleswig-Holstein
 Richard Rafe Champion de Crespigny (* 1936), australischer Sinologe, siehe Rafe de Crespigny